Albumy numer jeden w roku 2008 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2008 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2008 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2008 (Węgry)

Zobacz też